Hästgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästgrund, Vasa, Österbotten, 
 Hästgrund, Iniö, Åboland, 
 Hästgrund (Kumlinge, Åland), 
 Hästgrund (Lemland, Åland),

Se även
Hästgrundet
Hästgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar